«Бедная сеньорита Лимантур» () — мексиканская 150-серийная мелодрама 1987 года производства Televisa. Телесериал был начат в 1983 году, однако из-за каких-то проблем съёмки были временно приостановлены и в 1987 году производство телесериала было завершено и уже 25 марта того же года состоялась премьера на ТВ.

Сюжет 
Рехина Лимантур — честная молодая женщина, которая живёт со своей тётей Бернардой и её сестрой Дорис. Её тётя Бернарда питает к Рехине совсем не родственные чувства, постоянно насмехается над ней и унижает её, при этом постоянно называет Бедной сеньоритой Лимантур, однако БОГ покарал Рехину за её характер — она внезапно скончалась. После смерти своей тёти Бернарды Рехина решила помогать тяжелобольным людям превзойти себя, так первой она помогла Пилар и те стали хорошими подругами и она посоветовала Рехине устроиться куда-то на работу и она выбрала больницу, чтобы продолжить помогать тяжелобольным людям. Там она познакомилась с Хулио Адрианом Монтесинос, будущим врачом, но коллектив не принял этого во внимание из-за прошлого Хулио, он был любвеобильным ловеласом. Грета Торребланка не хочет их любви и желает отбить Рехину от Хулио. Появился любовный треугольник, к нему присоединился ещё один начинающий врач Армандо, который также любит Рехину без памяти. 

Дорис — родная дочь Бернарды, унаследовала жестокий характер от своей родной матери и решила разбить крепкую семью Аугусто и Соледад, став любовницей Аугусто, взамен этого она приказала ему оставить также и его родных детей — Дину и Пепито.

Создатели телесериала

В ролях 
 Офелия Кано — Регина Лимантур
 Виктор Камара — Хулио Андриан Монтесинос
 Урсула Пратс — Грета Торребланка
 Роберто Бальестерос — Херман Лимантур
 Алисия Родригес — Соледад
 Сильвия Дербес — пасторша
 Аурора Молина — Пилар
 Патси — Дорис Лимантур 
 Ана Луиса Пелуффо — Мариана Халкон вдова де Торребланка
 Мануэль Саваль — Армандо Переа
 Беатрис Шеридан — Бернарда Лимантур 
 Хульета Эгуррола — Антониета Альтамар Барраган вдова де Кастильо/Флора Альтамар Барраган
 Талия — Дина
 Фабиола Эленка Тапия — Кларита
 Хуан Пелаэс — Аугусто
 Рафаэль Рохас — Альфонсо
 Нерина Феррер — Сестра Анхелина
 Кристофер Лаго — Пепито
 Рауль Мерас — Раймундо
 Ребека Манкита — Кэти
 Марсела Паэс — Лус Мария
 Кармен Амескуа
 Росалинда Эспанья
 Ана Берта Эспин
 Ирма Торрес
 Берта Сервера
 Надия Харо Олива
 Кета Лават
 Америка Габриэль
 Ана Мария Агирре
 Рикардо Вера
 Лусия Карраско
 Эдуардо Диас Рейна
 Лорена Риверо
 Артуро Гисар
 Маргарита Оропеса
 Патрисия Арредондо
 Бенхамин Ислас
 Габриэла Кано
 Хорхе Поса
 Мече Барба
 Артуро Бонавидес
 Омар Фьерро
 Барбара Хиль
 Франко Иглесиас
 Густаво Рохо

Награды и премии

TVyNovelas (0 из 1)

Ссылки 
 Подробная информация на официальном сайте продюсера Карлы Эстрада.

Телесериалы Мексики 1987 года
Мелодраматические телесериалы Мексики
Теленовеллы Televisa
Теленовеллы Мексики
Телесериалы по сценариям Карлоса Ромеро
Экранизации произведений Инес Родены
Телесериалы на испанском языке